Mosty – osada leśna (leśniczówka) w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie kraśnickim, w gminie Kraśnik.

W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do ówczesnego województwa lubelskiego.

Zobacz też 
 Mosty.

Przypisy 

Kraśnik (gmina wiejska)